Badanläggning kan syfta på:

Badhus – ett offentligt hus inrättade för bad, simning eller en kombination av båda
Simhall – en typ av badhus med en eller flera bassänger, främst avsedda för simning
Utomhusbad – en anläggning med en eller flera simbassänger utomhus
Äventyrsbad – en anläggning för inom- eller utomhusbad som har fler underhållningstillgångar